Paka z Pniaka (ang. Endangered Species, 2015) – kanadyjski serial animowany.

Serial emitowany w Polsce na kanale teleTOON+ od 15 lutego 2016 roku.

Fabuła 
Zabawne perypetie trzech przyjaciół, którzy w każdym odcinku mierzą się z nowym zagrożeniem, często zupełnie absurdalnym i nieprawdziwym. Pełen energii królik Pickle lubi, gdy coś się dzieje. Wiewiórka Merl jest jego całkowitym przeciwieństwem. Wierzy, że dokładnie zaplanowany dzień daje największą szansę na przetrwanie w pełnym groźnym i nieprzewidywalnym świecie. Mewa Gull nie jest może zbyt mądra, a przez swoje upodobania do wysypisk śmieci, brzydko pachnie, ale jest za to duszą towarzystwa. Razem ta trójka przeżywa najdziwniejsze, najbardziej szalone i nieprawdopodobne przygody, jakie tylko można sobie wyobrazić.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – STUDIO SONICA

Reżyseria: Leszek Zduń

Tłumaczenie: Urszula Szafrańska

Dialogi polskie: Joanna Kuryłko

Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński

Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska

Wystąpili:
 Monika Pikuła – Pickle
 Wojciech Chorąży – Merl
 Janusz Wituch – Gull
i inni:
 Krzysztof Szczerbiński –
 głos z laptopa (odc. 1),
 potwór (odc. 2),
 karaluchy (odc. 5),
 juror (odc. 11),
 Wielka Stopa (odc. 10, 16-17, 42, 46-48),
 telewizyjny detektyw (odc. 12),
 spiker 2 (odc. 14),
 Przodek Merla (odc. 15),
 Robot (odc. 15),
 Komar (odc. 16),
 potwór (odc. 20),
 głos z oddali (odc. 20),
 amerykański narrator (odc. 24),
 Gazowy goblin (odc. 28),
 Rozdymka (odc. 29),
 Doktor rozdymka (odc. 29),
 Rozdymka okularnica (odc. 29),
 Twarz klauna (odc. 29),
 Piraci (odc. 29),
 Rozdymki (odc. 29),
 Robot (odc. 30),
 Nikczemny robot (odc. 30),
 Pies (odc. 31),
 Wiewiórki (odc. 31),
 gwary (odc. 31, 38, 46),
 Śmieciowy duszek (odc. 33),
 Królik skazaniec (odc. 36),
 Tata robak (odc. 37),
 Karaluchy (odc. 38),
 Narrator (odc. 39-40),
 Eaty (odc. 41),
 Rekin (odc. 42),
 Kret (odc. 43),
 Kosmiczna roślina potwór (odc. 46),
 Goście (odc. 46),
 Wielka Stopa 2 (odc. 47),
 Kościotrup (odc. 48),
 Potwór (odc. 48),
 Członek tłumu (odc. 50),
 Głos (odc. 50),
 Mrówka 1 (odc. 51)
 Leszek Zduń –
 Orzeszkoleżka (odc. 10),
 Narrator w TV (odc. 12),
 spiker 1 (odc. 14),
 Robot 1 (odc. 15),
 Piosenka (odc. 18),
 brytyjski narrator (odc. 24),
 Smarkszydło (odc. 28)
 Rozdymki (odc. 29),
 Piraci (odc. 29),
 Nigel (odc. 29),
 Szklana rozdymka (odc. 29),
 Wieloryb (odc. 29),
 Witający robot (odc. 30),
 Śpiewające roboty (odc. 30),
 Wiewiórki (odc. 31),
 gwary (odc. 31, 46),
 Królik skazaniec 2 (odc. 36),
 Aktor (odc. 39),
 Napis (odc. 39),
 Orzeszkoleżka (odc. 43),
 Głos w telefonie (odc. 45),
 Goście (odc. 46),
 Spiker (odc. 49),
 Narrator (odc. 50),
 Mrówka (odc. 51)
 Agnieszka Kudelska –
 Trzecia mucha (odc. 16),
 kobieta z pizzerii (odc. 17),
 krowa (odc. 21),
 Dilly (odc. 23),
 Pchła (odc. 31),
 Wiewiórki (odc. 31),
 gwary (odc. 31, 38, 46),
 Prezenterka TV 1 (odc. 36),
 Odliczanie (odc. 38),
 Karaluch (odc. 38),
 Karaluchy (odc. 38),
 Aktorka dramatyczna (odc. 39),
 krowa (odc. 42),
 Leni-o-tron 5000 (odc. 45),
 Goście (odc. 46),
 Spikerka (odc. 50),
 Zajęczyce (odc. 51),
 Ochrona (odc. 52),
 Komputer (odc. 52)
 Sebastian Machalski – Robot 1 (odc. 31)
 Dorota Furtak –
 Wiewiórki (odc. 31),
 gwary (odc. 31, 46),
 Prezenterka TV 1 (odc. 36),
 Karaluch w toalecie (odc. 38),
 Dziecko (odc. 39),
 Goście (odc. 46),
 Zajęczyca (odc. 51),
 Macka (odc. 52)
Lektor: Leszek Zduń

Spis odcinków

Przypisy 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015